Martin Thommen ist der Name folgender Personen:

* Martin Thommen (Politiker) (1792–1877), Schweizer Politiker
 Martin Thommen (Koch) (* 1980), Schweizer Koch